András Stieber (né en 1991), footballeur hongrois,
 Raymond Stieber (né en 1936),  footballeur français,
 Wilhelm (Johann Carl Eduard) Stieber (1818-1882), espion allemand,
 Zdzisław Stieber (pl) (1903-1980), linguiste polonais,
 Zoltán Stieber (né en 1988), footballeur hongrois.